Дискографія фінського гурту Sunrise Avenue налічує 5 студійних, 4 концертних альбомів, 1 збірник, 2 міні-альбоми і 24 сингли.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірні альбоми

Мініальбоми

Сингли

Промосингли 
 «Forever Yours» (2007)
 «Birds and Bees» (2009)

Відео

Музичні відео

Відеоальбоми 
 Live in Wonderland (2007)
 Out of Style — Live Edition (2012)

Примітки 

Дискографії фінських виконавців